WGS est un sigle peut faire référence à :
 Workgroup Server, une gamme d'ordinateurs Macintosh en version serveur,
 World Geodetic System, système de coordonnées, utilisé en géodésie et en navigation terrestre, disposant de plusieurs révisions au cours des années : WGS 60, WGS 64, WGS 72 et WGS 84.

WGS est une constellation de satellites de télécommunications militaire américain dont le déploiement a commencé en 2007.

Whole-genome shotgun WGS ou shotgun sequencing ou shotgun cloning,technique de Frederick Sanger
Water-gas shift reaction (WGS) en français Réaction du gaz à l'eau.
Wolverhampton Grammar School de Wolverhampton